Le elezioni speciali di Acton del 28 marzo 1968 furono tenute dopo la morte del membro della Camera dei Comuni inglese Bernard Floud il 10 ottobre 1967. Il seggio, prima occupato dai laburisti, è stato occupato dai conservatori. I conservatori, nel giorno di questa elezione, ottennero altri due seggi nelle elezioni di Meriden e Dudley. Queste elezioni marcarono anche la prima apparizione in ambito elettorale del Fronte Nazionale, che è arrivato quarto.

Risultati

Note

Voci correlate
Elezioni suppletive del 1940 di Southwark Central

Elezioni nel Regno Unito